est la formule brute de plusieurs isomères.

 succinate de diéthyle, numéro CAS 
  ou hexanedioate de diméthyle, numéro CAS 
 , numéro CAS 
 , numéro CAS 
 acide subérique ou acide octanedioïque, numéro CAS 
 , numéro CAS